Ел Макніл (,  27 вересня 1935, Сідней) — канадський хокеїст, що грав на позиції . Згодом — хокейний тренер.

Володар Кубка Стенлі. Провів понад 500 матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1954 року виступами за команду «Торонто Марлборос».

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 15 років, захищав кольори команд «Торонто Мейпл-Ліфс», «Монреаль Канадієнс», «Чикаго Блекгокс», «Нью-Йорк Рейнджерс» та «Піттсбург Пінгвінс».

Загалом провів 561 матч у НХЛ, включаючи 37 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

Тренерська робота 
1970 року розпочав тренерську роботу в НХЛ. Працював з командами «Монреаль Канадієнс», «Атланта Флеймс», «Калгарі Флеймс».

Нагороди та досягнення 
Як головного тренера
 Володар Кубка Стенлі в складі  «Монреаль Канадієнс» — 1971.
 Володар Кубка Колдера в складі «Нова Шотландія Вояжерс» — 1972, 1976, 1977.

Статистика

Тренерська статистика

Примітки

Посилання 
 

канадські хокеїсти
канадські хокейні тренери
Володарі Кубка Стенлі
Хокеїсти «Торонто Мейпл-Ліфс»
Хокеїсти «Монреаль Канадієнс»
Хокеїсти «Чикаго Блекгокс»
Хокеїсти «Нью-Йорк Рейнджерс»
Хокеїсти «Піттсбург Пінгвінс»
Тренери «Атланта Флеймс»
Тренери «Монреаль Канадієнс»
Тренери «Калгарі Флеймс»
Хокеїсти АХЛ‎
Канадці шотландського походження